А́нна Эльжбе́та Фоты́га (, урождённая Каве́цкая, , род. 12 января 1957 года, Лемборк, Польша) — польский политический и государственный деятель, экономист, министр иностранных дел Польши в 2006—2007 годах, глава Канцелярии Президента Польши в 2007—2008 годах, депутат Польского Сейма VII созыва, депутат Европарламента от Польши VI и VIII созывов.

Биография

Образование 
В 1981 году закончила торговый факультет Гданьского университета.

Профессиональная и политическая деятельность 

В 1981 году работала в отделе международных переговоров профсоюза «Солидарность». В 1987—1989 годах была членом правления «Modem». С 1989 по 1991 работала, а затем и возглавляла Бюро иностранных дел профсоюза «Солидарность». Была коллегой Леха Качиньского.

Фотыга: «Большая часть моей публичной жизни, при коммунистах и после них, была посвящена борьбе с риторикой, насаждаемой Советским Союзом, а после Российской Федерацией». Автор резолюции Европарламента «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон» (об информационном противодействии российским СМИ). В резолюции сравнивается влияние российских СМИ c пропагандой ИГИЛ. Президент России Владимир Путин назвал данную резолюцию «деградацией демократии». Упомянутые в ней агентство «Sputnik» и телеканал «RT» намерены обратится в суд Евросоюза из-за нарушения резолюцией прав человека и свободы прессы.

В январе 2023 в «Euractiv» опубликована статья А. Фотыги, в которой она утверждает, что «нет и не может быть российского газа, нефти, алюминия, угля, урана, алмазов, зерна, леса, золота и так далее. Всё это ресурсы татарские, башкирские, сибирские, карельские, ойратские, черкесские, бурятские, якутские, уральские, кубанские, ногайские и так далее… Михаил Лермонтов крал легенды покоренных черкесов, а этническому украинцу Николаю Гоголю русские всегда отказывали в национальном самосознании… Следует обсудить перспективы создания на построссийском пространстве свободных и независимых государств, а также залога их будущей стабильности и процветания. Мы должны отдавать себе отчет в том, что распад Российской Федерации может повлечь за собой определённые трудности и риски, как и всякий переходный период. Однако эти риски окажутся куда больше, если оставить эту агрессивную империю как она есть».

Награды 
 Командор ордена «За заслуги перед Литвой» (15 апреля 2009 года, Литва)
 Орден «За заслуги» III степени (4 ноября 2022 года, Украина) — за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт

Министры иностранных дел Польши
Выпускники Гданьского университета
Члены партии «Право и справедливость»
Депутаты Европарламента от Польши
Депутаты Европарламента (2004—2009)
Депутаты Европарламента (2014—2019)
Депутаты Европарламента (2019—2024)